Карл Фо́льке (Carl Folke; род. 26 июня 1955, Стокгольм) — шведский учёный, эколог, специалист по устойчивому развитию. Директор и профессор Института экологической экономики Бейера Шведской королевской академии наук и директор по науке  (в обеих директорских должностях — с 2007), член Шведской королевской академии наук (2002) и иностранный член НАН США (2017).
Входит в число самых высокоцитируемых учёных в мире, консультировал по экологии правительство Швеции.

Биография 
Получил университетские степени по экономике и администрированию, и биологии с фокусом на экологии.
Степень доктора философии получил в Стокгольмском университете в 1990 году на кафедре системной экологии. В 1991 году провёл два месяца в качестве постдока в Бостонском университете. Затем с того же года по 1996 год заместитель директора Института экологической экономики Бейера Шведской королевской академии наук. C 1994 года ассоциированный профессор, с 1996 года полный профессор Стокгольмского университета (по 2007), и в 1999—2006 годах директор его Центра междисциплинарного экологического исследования. С 2007 года директор Института экологической экономики Бейера Шведской королевской академии наук и с того же года также директор по науке , соучредитель последнего. Принимал участие в работе над . Почётный доктор бельгийского Лёвенского католического университета (2015). Женат, трое детей.

С 2002 года шеф-редактор журнала , член редколлегий других журналов.

Автор более 200 научных работ, включая 15 в Science и Nature.

Награды и отличия 
 Marine Fellow,  (1995)
 Sustainability Science Award, Экологическое общество Америки (2004, в числе первых удостоенных)
 Ebba and Sven Schwartz Scientific Award (2016)
 Planet and Humanity Medal, Международный географический союз (2016)
 Sweden Science Impact Award (2017)
  (2017)
 Премия Хейнекена (2022)

Примечания

Ссылки 
 Институт экологической экономики Бейера Шведской королевской академии наук & CV

Экологи по алфавиту
Экологи Швеции
Экологические экономисты
Высокоцитируемые учёные (HCR)
Члены Шведской королевской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Профессора Стокгольмского университета
Доктора философии
Лауреаты премии Хейнекена
Почётные доктора Лёвенского католического университета